Il doppio del torneo di tennis Düsseldorf Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hugo Armando e Tomas Behrend che hanno battuto in finale Simon Greul e Evgenij Korolëv 6-1, 4-6, [10-4].

Teste di serie 

 Hugo Armando /  Tomas Behrend (Campioni)
 Marcel Granollers /  Albert Portas (semifinali)

 Janko Tipsarević /  Dušan Vemić (semifinali)
 Bart Beks /  Sander Groen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Challenger 2006